Playhouse Disney – contenitore televisivo statunitense 
Playhouse Disney – canale televisivo italiano
Playhouse Disney – canale televisivo spagnolo